"Miacis" hargeri је изумрла врста плацентални сисара из кладуса Carnivoraformes, која је у периоду раног до средњег еоцена настањивала подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Опис 
Зубна формула врсте "Miacis" hargeri је .

Систематика

Историја класификације 
Врста "Miacis" hargeri је раније била уврштена унутар изумрлог рода Miacis, но у каснијим истраживањима је ова врста препозната као засебан представник кладуса Carnivoraformes.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте "Miacis" hargeri.

Временска распрострањенст врсте "Miacis" hargeri унутар кладуса Carnivoraformes

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoraformes

Референце 

†
Изумрли сисари Северне Америке
Несврстане врсте сисара